Richard Müller-Mattil
 Mattil (Schuhfabrik)